Häuserbach ist ein Gewässername:
 Häuserbach (Arnsbach), rechter Zufluss des Arnsbachs bei Westerfeld, Stadt Neu-Anspach, Hochtaunuskreis, Hessen
 Häuserbach, Alternativname oder nur linker Hauptstrang-Oberlauf des Heimelbachs, rechter Zufluss des Glans in Odernheim am Glan, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Häuserbach (Mosel), rechter Zufluss des Großbachs (zur Mosel) vor Enkirch, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Hauserbach
 Häusersbach, linker Zufluss des Kochers gegenüber der Münster Mühle, Stadt Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg